Dalmacio Vélez Sarsfield puede referirse a:

 Dalmacio Vélez Sarsfield, un destacado jurista argentino, creador del Código Civil argentino.
 Dalmacio Vélez Sarsfield, una localidad y comuna del departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, Argentina.